Santa Bárbara do Leste kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santa Bárbara do Leste (ort), Minas Gerais, 
 Santa Bárbara do Leste (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar